Slovo kuželka má více významů:

 balustrová kuželka – architektonický prvek
 kuželky – sport hraný pomocí kuželek
 bowling – sport hraný pomocí kuželek
 kuželka (ventil) – součást některých ventilů
 velikost písma – rozměr nohy písmena (typu)

příjmení osob
 Jan Kuželka (* 1947) – český herec
 Vítězslav Kuželka (* 1951) – český antropolog, nástupce Emanuela Vlčka, zaměstnanec Národního muzea v Praze

název hory nebo kopce
 Kuželka (Krušné hory) – kopec v západní části Krušných hor na česko-německé hranici

název vodního toku
 Kuželka (přítok Flossbach) - potok v okrese Sokolov

Reference

Související články 
 kuželna
 kuželník
 kužel (rozcestník)